О’Келли () — англоязычная фамилия ирландской фамилии ().

Известные носители:
 О’Келли, Альберик (1911—1980) — бельгийский шахматист, граф, гроссмейстер.
 О’Келли, Джордж (1886—1947) — британский вольный борец, чемпион Олимпийских игр 1908.
 О’Келли, Шон Томас (1882—1966) — президент Ирландии с 1945 по 1959 год.
 О’Келли, Алоизиус (1853—1936) — ирландский живописец-жанрист.
Персонажи книг:
 О’Келли, Маргарет
 О’Келли, Ричард
 О'Келли, Тим

См. также